Findhorn peut faire référence à :
 Fondation Findhorn, une fondation à but non lucratif,
 Findhorn une localité de la région de Moray en Écosse,
 Findhorn, un écovillage situé en Écosse,
 Findhorn, une rivière passant par le village de Findhorn en Écosse.